Ethmostigmus är ett släkte av mångfotingar. Ethmostigmus ingår i familjen Scolopendridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skolopendrar
Ethmostigmus